A hormonoterapia inibitória consiste da utilização do seguinte processo:
 
Inibidores da aromatase 

A sua ação na biosíntese de estrogênios resulta da transformação dos androgênios em estrogênios por um processo de aromatização que ocorre nos tecidos periféricos como a gordura, os músculo e o fígado e ainda no próprio tecido tumoral.

Têm indicação terapêutica no câncer de mama avançado em mulheres pós-menopausa com recidiva ou progressão da doença após tamoxifeno e no câncer da próstata metastizado.
 
Análogos LHRH

Têm uma ação central na hipófise, que consiste na estimulação inicial, com consequente aumento dos níveis de LH e FSH, e com a continuação do tratamento, de uma inibição da libertação dos hormônios referidos, conduzindo a uma diminuição dos níveis séricos de testosterona.

Quando usados na mulher, levam a uma inibição da produção ovariana com consequente diminuição dos níveis séricos de estrogénios. Estão indicados no câncer avançado da próstata e de mama hormonodependente na pré e peri-menopausa.

Veja também
Hormonoterapia

Ligações externas
Quimioterapias

Endocrinologia